Хи́зер Рэ́нкин (, известна также как Хи́зер Фо́ули, ; ) — канадская кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончила Университет Акадия.

Примечания

Ссылки 
 Heather Rankin, Canadian curler & author of hit YouTube video ‘For Alberta-Love Echoes’ presents her story of the 2013 Alberta Floods. wordpress.com (July 14, 2013)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Выпускники Университета Акадии